Джин Энн Карпентер Карнахан (; род. 20 декабря 1933) — американский политик, сенатор от штата Миссури (демократы) в 2001—2002 годах. Стала первой женщиной, представляющей Миссури в Сенате США. Была назначена сенатором решением губернатора, поскольку на должность в сенате была избрана не она, а её муж Мел Карнахан, губернатор штата Миссури, погибший в авиакатастрофе за несколько недель до выборов, но оставленный в избирательном бюллетене. В 2002 году Джин Карнахан проиграла выборы в сенат. В 2004 году членом Палаты представителей США был избран её сын Расс Карнахан.

Джин Карнахан ведёт активную общественную жизнь, опубликовала несколько книг.

Сочинения 
 (1998) If Walls Could Talk: The Story of Missouri’s First Families. MMPI ISBN 0-9668992-0-2.
 (1999) Christmas at the Mansion. MMPI ISBN 0-9668992-1-0.
 (2000) Will You Say a Few Words?. Walsworth Publishing Co. ISBN 0-8262-1513-0.
 (2004) Don’t Let the Fire Go Out!. University of Missouri Press. ISBN 0-8262-1513-0.

Примечания

Ссылки 
 Bio by Fired Up Missouri
 Online News Hour account of the 2000 election 
 Online News Hour account of the 2002 election 
 

Родившиеся в 1933 году
Персоналии по алфавиту
Члены Демократической партии США
Сенаторы от штата Миссури
Женщины-политики США
Выпускники Средней школы Анакостии
Выпускники Университета Джорджа Вашингтона
Выпускники Школы бизнеса Университета Джорджа Вашингтона